Ри́мская ку́рия, или Па́пская ку́рия, () — главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в Католической церкви. Отдельные ведомства Римской курии от имени и властью папы римского отвечают на вопросы, рассматривают предложения, апелляции, жалобы или просьбы, направленные в адрес Святого Престола, выносят распоряжения, решения или приговоры, выступают с различными инициативами  В рамках курии (перед Верховным трибуналом Апостольской сигнатуры) можно обжаловать как судебные решения верховного суда по церковным делам, так и отдельные административные акты других ведомств.

История 
Первоначальными помощниками Западной Церкви были духовные лица из Римского диоцеза и епископы, вскоре появился ряд папских сотрудников — нотариусы, апостольские адвокаты, палатинские дьяконы и судьи, папские капелланы и др., позже стали образовываться постоянные ведомства типа пенитенциарии, канцелярии, апостольской палаты или папской канцелярии, чуть позже возникла Коллегия кардиналов. Реформу разросшейся администрации провёл папа Сикст V, придавший ей ограниченные юридические полномочия и обнародовав в 1588 году апостольскую конституцию «Immensa Aeterni Dei». В XX веке курия реформировалась трижды. Первый раз — после провозглашения апостольской конституции Пия X «Sapienti consilio» в 1908 году, которая без изменений была подтверждена «Кодексом канонического права» 1917 года. В конституции различалось 3 категории ведомств: конгрегации, трибуналы и управления. В декрете Christus Dominus Второго Ватиканского собора было выражено желание, чтобы они были подвергнуты реорганизации и интернационализации, то есть привлечения в них некоторых епископов поместных Церквей и светских представителей из верующих. Эти рекомендации удовлетворил Павел VI, огласивший 15 августа 1967 года апостольскую конституцию «Regimini Ecclesiae Universae». Последняя реформа, начатая Павлом VI, начала подготавливаться в 1974 году и была завершена в духе соборной экклезиологии апостольской конституцией Иоанна Павла II «Pastor Bonus» от 28 июня 1988 года. Согласно статье 38, каждое ведомство курии обязано было разработать особый устав или специальные нормативы и представить их для публичного ознакомления.

Конституцию дополнили два motu proprio — «Iusti iudicis» той же даты (о куриальных адвокатах) и «Nil primo anniversario» от 1 января 1989 года (об учреждении Управления делами Апостольской Столицы и его статусе и об общем уставе курии, одобренном папой 4 февраля 1992 года).

Очередной крупный этап реформирования Римской курии связан с деятельностью Папы Франциска, который сократил количество Папских советов с 12 до 5, учредил два секретариата.

19 марта 2022 года Папа римский Франциск провозгласил апостольскую конституцию «Praedicate Evangelium» (), которая кардинальным образом реформирует Римскую курию и заменила апостольскую конституцию «Pastor Bonus» 1988 года, изданную Иоанном Павлом II. Вступила в силу 5 июня 2022 года. Были упразднены конгрегации, папские советы и созданы дикастерии.

Структура 
В настоящее время Римская курия состоит из:

 Государственного секретариата Святого Престола, который, в свою очередь, состоит из 3 секций (1-я секция — общих дел, 2-я секция — по отношениям с государствами, 3-я секция — дипломатического персонала);
 1 секретариата;
 16 дикастерий, включающих 7 комиссий;
 3 трибуналов;
 2 папских комиссий и 3 папских комитетов;
 5 межведомственных комиссий.

Помимо этого, есть также синод епископов, кадровая служба, несколько служб, а также исторически сложившиеся учреждения.

Государственный секретариат Ватикана 
 Секция общих дел Государственного секретариата Ватикана	;
 Центральная статистическая служба Церкви;
 Комитет финансовой безопасности;
 Папская комиссия по деятельности государственных юридических лиц Церкви в сфере здравоохранения;	
 Секция по отношениям с государствами; 
 Секция по делам дипломатического персонала Святого Престола.

Дикастерии
 Дикастерия по евангелизации:
 Секция фундаментальных вопросов евангелизации в мире;
 Международный совет по катехизации;
 Секция первой евангелизации и новых отдельных церквей.
 Дикастерия доктрины веры:
 Доктринальный секция:
 Международная теологическая комиссия;
 Папская библейская комиссия;
 Дисциплинарная секция:
 Папская комиссия по защите несовершеннолетних;
 Коллегия по рассмотрению апелляций священнослужителей, обвиняемых в delicta reservata.
 Дикастерия по служению благотворительности;
 Дикастерия по делам восточных церквей;
 Дикастерия богослужения и дисциплины таинств:
 Комитет «Vox Clara».
 Дикастерия по канонизации святых;
 Дикастерия по делам епископов:
 Папская комиссия по делам Латинской Америки.
 Дикастерия по делам духовенства;
 Дикастерия по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни;
 Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни;
 Дикастерия по содействию христианскому единству:
 Комиссия по религиозным отношениям с евреями.
 Дикастерия по межрелигиозному диалогу:
 Комиссия Римской курии по религиозным отношениям с мусульманами.
 Дикастерия культуры и образования:
 Секция культуры;
 Секция образования;
 Папская служба по церковным призваниям.
 Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию:
 Комиссия Ватикана по COVID-19.
 Дикастерия по интерпретации законодательных текстов;
 Дикастерия по делам коммуникаций:
 Ватиканская типография;
 L’Osservatore Romano;
 Пресс-служба Святого Престола.

Трибуналы 
 Апостольская пенитенциария;
 Верховный трибунал апостольской сигнатуры;
 Трибунал Священной Римской Роты:
 Папская комиссия по проверке и применению Mitis Iudex в церквях Италии.

Экономические ведомства 
 Совет по делам экономики;
 Секретариат по делам экономики Святого Престола:
 Департамент кадров Святого Престола;
 Администрация церковного имущества Святого Престола;
 Управление Генерального аудитора;
 Комиссия по конфиденциальным вопросам;
 Комитет по инвестициям.

Папские ведомства 
 Префектура Папского Дома;
 Служба папских литургических церемоний:
 Папский музыкальный хор Сикстинской капеллы;
 Апостольская Палата.

Учреждения, связанные со Святым Престолом 
 Кадровая служба Святого Престола;
 Ватиканский апостольский архив;
 Ватиканская апостольская библиотека;
 Фабрика Святого Петра;
 Папская комиссия по священной археологии;
 Агентство по оценке и продвижению качества в церковных университетах и факультетах;
 Управление финансовой информации Святого Престола;
 Ватиканский Дом.

Межведикастерские комиссии 
 Междикастерская комиссия по партикулярным церквам;
 Междикастерская комиссия по делам Церкви в Восточной Европе;
 Междикастерская комиссия по рукоположению монашествующих;
 Междикастерская комиссия по кандидатам в священные ордена;
 Междикастерская комиссия по пересмотру Общего регламента Римской курии.

Папские комиссии и комитеты 
 Папская комиссия по делам государства-града Ватикана;
 Комиссия по делам адвокатов;
 Дисциплинарная Комиссия Римской курии;
 Папский комитет по международным евхаристическим конгрессам;
 Папский комитет по историческим наукам;
 Комиссия кардиналов по надзору за Институтом произведений религии.

Другие учреждения Римской курии 
 Швейцарская гвардия.

Другие учреждения 
 Синод Епископов;
 Папские университеты.

Нынешний состав Римской курии 
Должности указаны на    года

 Государственный секретарь Святого Престола — кардинал Пьетро Паролин;
 Заместитель государственного секретаря Святого Престола — архиепископ Эдгар Пенья Парра;
 Секретарь по отношениям с государствами — архиепископ Пол Ричард Галлахер;
 Секретарь по папским представительствам — Ян Ромео Павловски;
 Префект Дикастерии по евангелизации — Папа римский Франциск;
 Про-префект Секции по содействию новой евангелизации — архиепископ Сальваторе Физикелла.
 Про-префект Секции евангелизации — кардинал Луис Антонио Гоким Тагле;
 Префект Дикастерии доктрины веры — кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер;
 Префект Дикастерии по служению благотворительности и Великий элемозинарий — кардинал Конрад Краевский.
 Префект Дикастерии по делам восточных церквей — архиепископ Клаудио Гуджеротти;
 Префект Дикастерии богослужения и дисциплины таинств — кардинал Артур Роше;
 Префект Дикастерии по канонизации Святых — кардинал Марчелло Семераро;
 Префект Дикастерии по делам епископов — архиепископ Роберт Фрэнсис Прево;
 Префект Дикастерии по делам духовенства — кардинал Лазарус Ю Хын Сик;
 Префект Дикастерии по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни — кардинал Жуан Брас де Авис;
 Префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни — кардинал Кевин Фаррелл;
 Префект Дикастерии по содействию Христианскому единству — кардинал Курт Кох;
 Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу — кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот;
 Префект Дикастерии культуры и образования — кардинал Жозе Толентину Мендонса;
 Префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию — кардинал Майкл Черни;
 Префект Дикастерии по интерпретации законодательных текстов — архиепископ Филиппо Янноне;

 Великий пенитенциарий — кардинал Мауро Пьяченца.
 Председатель Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры — кардинал Доминик Мамберти;
 Председатель Трибунала Римской Роты — монсеньор Пио Вито Пинто.

 Префект Секретариата по делам экономики Святого Престола — доктор Максимино Кабальеро Ледо;

 Председатель Папской Комиссии по делам государства-града Ватикана — кардинал Фернандо Вергес Альсага;
 Председатель Папской Комиссии по священной археологии — кардинал Джанфранко Равази;
 Председатель Папской Библейской Комиссии — кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер;
 Председатель Международной Теологической Комиссии — кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер;
 Председатель Папского Комитета по Международным Евхаристическим Конгрессам — священник Коррадо Маджони;
 Председатель Папского Комитета по историческим наукам — монсеньор Бернар Ардура;
 Председатель Дисциплинарной Комиссии Римской курии — профессор Винченцо Буономо;
 Председатель Папской Комиссии по делам Латинской Америки — кардинал Марк Уэлле.

 Камерленго — кардинал Кевин Фаррелл;
 Библиотекарь и Архивариус — архиепископ Анджело Винченцо Дзани;
 Председатель Администрации церковного имущества Святого Престола — епископ Нунцио Галантино;
 Председатель Управления финансовой информации Святого Престола — Кармело Барбагалло;
 Префект Папского дома — архиепископ Георг Генсвайн;
 Обер-церемониймейстер Папского двора — монсеньор Диего Джованни Равелли.
 Начальник Швейцарской Гвардии — полковник Кристоф Граф;
 Председатель Кадровой службы Святого Престола — монсеньор Алехандро Вильфредо Бунге;
 Председатель Фабрики Святого Петра — кардинал Мауро Гамбетти;

См. также 
 Курия

Ссылки 
 Римская курия на официальном сайте Святого Престола «Sancta Sedes»
 Римская курия на Giga-Catholic Information
 Римская курия по материалам Католической энциклопедии 1912 года
 Римская курия

Примечания 

Католическая церковь

Папский двор
Государственное устройство Ватикана